Trekker steht für:

Traktor, niederdeutsch für Trecker
Trekkie, Anhänger der Serie Star Trek

Siehe auch:

Voortrekker, burische Siedler des 19. Jahrhunderts